Hemmelig agent har flere betydninger:
 Hovedbetydning: Hemmelig agent – siden anden halvdel af 1900-tallet bruges agent omtrent synonymt hermed.
 Sovende spion – anbragt spion til anvendelse i fremtiden.
 Hemmelig agent (film) - film af Alfred Hitchcock.
 Hemmelige agenter – Jumbobog nr. 255, udgivet i 2002 af Egmont Serieforlaget.